Les Forges (Morbihan)
 Les Forges (Deux-Sèvres)
 Les Forges (Vosges)